Пальмовая ветвь:

  — ветвь пальмового дерева.

В религиях
 Пальмовая ветвь на греческом языке —  (ед. ч. βαΐον); заменяется в русском церковном обиходе вербой.
 Неделя ваий — вербная неделя.
 Пальмовая ветвь в еврейской культуре —  (лулаб) (молодой неразвернувшийся лист), используется в ритуалах иудейского праздника Суккот.

В культуре
 Золотая пальмовая ветвь — главная награда Каннского кинофестиваля.

Примечания

См. также 
 Вайя